Lahij peut désigner :
 la ville de Lahij, qui fut capitale de ce dernier État et qui est située au Yémen ;
 le sultanat de Lahij, un des États du protectorat d'Aden aboli en 1967 lors de la création du Yémen du Sud ;
 le gouvernorat de Lahij, gouvernorat du Yémen.